

Geografia
Dospat, importante affluente del fiume bulgaro Mesta
Dospat, lago artificiale formato dal fiume Dospat
Dospat, comune bulgaro della regione di Smoljan